Александр Оскарович Кеммерих (,  — ) — советский гидролог и гляциолог, доктор географических наук (1979).

Биография 
Окончил заочное отделение МГПИ им. Ленина (1942). Кандидат географических наук (1959).

В 1930—1949 годах работал шофёром в различных автохозяйствах Москвы.

В 1949—1986 годах — в Институте географии АН СССР (с 1968 — старший научный сотрудник).

Умер 31 января 2010 года (эта дата указана на надгробном памятнике). Похоронен на 8-м участке Введенского кладбища города Москвы.

Труды 
Автор более 160 научных работ по гидрографии и гидрологии Урала, Западной Сибири и Средней Азии. Произвёл гляцио-гидрологический анализ формирования водных ресурсов Памира и Памиро-Алтая.

Книги

Литература 
 
  (в пер.)
Клименко, Д.Е. Очерки истории гидрологических исследований на Урале / Д.Е. Клименко; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2011. – 167 с. 

Учёные по алфавиту
Учёные XX века
Персоналии:Физическая география
Географы СССР
Географы России
Сотрудники Института географии РАН
Гляциологи СССР
Гляциологи России
Военные автомобилисты Великой Отечественной войны
Похороненные на Введенском кладбище